Maryland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Maryland Township (Illinois)
 Maryland Township (North Dakota)